Dómnino (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia
 Dómnino (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia